Von signifie notamment :
 von, une préposition en allemand
 Von, un groupe de black metal américain.
 Von, un album du groupe de post-rock islandais Sigur Rós
 La rivière Von, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 espoir, en islandais